Составы сборных второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 года — это составы команд, участвовавших в группах А и В этого турнира. Всего участвовало 12 команд (шесть из Европы, по две из Азии и Океании, и по одной из Северной Америки и Африки, по 6 в каждой группе). Составы были объявлены незадолго до начала соревнований.

Общая таблица составов команд

Группа А

Группа В

Группа А

Австралия 
Всего сборная Австралии заявила на турнир 20 полевых игроков и 2 вратарей. Команда зарегистрировала свой состав в первый день соревнований.

Средние показатели команды:
 Возраст: 25 лет
 Рост: 183 см
 Вес: 84 кг

По данным: IIHF.com

Бельгия 
Сборная Бельгии заявила на турнир 19 полевых игроков и 2 вратарей в первый день соревнований.

Средние показатели команды:
 Возраст: 23 года
 Рост: 182 см
 Вес: 82 кг

По данным: IIHF.com

Израиль 
Сборная Израиля заявила на турнир 20 полевых игроков и 2 вратарей в первый день соревнований.

Средние показатели команды:
 Возраст: 28 лет
 Рост: 180 см
 Вес: 83 кг

По данным: IIHF.com

Исландия 
Сборная Исландии заявила на турнир 20 полевых игроков и 2 вратарей в первый день соревнований.

Средние показатели команды:
 Возраст: 24 года
 Рост: 183 см
 Вес: 83 кг

По данным: IIHF.com

Сербия 
Сборная Сербии заявила на турнир 19 полевых игроков и 2 вратарей в первый день соревнований.

Средние показатели команды:
 Возраст: 23 года
 Рост: 185 см
 Вес: 84 кг

По данным: IIHF.com

Эстония 
Сборная Эстонии заявила 20 игроков и 2 вратарей в первый день турнира.

Средние показатели команды:
 Возраст: 25 лет
 Рост: 181 см
 Вес: 83 кг
По данным: IIHF.com  и r-hockey.com

Группа В

Испания 
Сборная Испании заявила 20 игроков и 2 вратарей в незадолго до начала турнира.

Средние показатели команды:
 Возраст: 23 года
 Рост: 180 см
 Вес: 80 кг
По данным: IIHF.com

Китай 
Сборная Китая  также заявила 20 игроков и 2 вратарей за день до турнира.

Средние показатели команды:
 Возраст: 22 года
 Рост: 179 см
 Вес: 81 кг
По данным: IIHF.com

Мексика 
Сборная Мексики заявила 19 игроков и 2 вратарей за день до турнира.

Средние показатели команды:
 Возраст: 24 года
 Рост: 180 см
 Вес: 76 кг
По данным: IIHF.com

Новая Зеландия 
Сборная Новой Зеландии заявила 20 игроков и 2 вратарей в первый день турнира.

Средние показатели команды:
 Возраст: 23 года
 Рост: 182 см
 Вес: 85 кг
По данным: IIHF.com

Турция 
Сборная Турции заявила 19 игроков и 2 вратарей в первый день турнира.

Средние показатели команды:
 Возраст: 25 лет
 Рост: 180 см
 Вес: 76 кг
По данным: IIHF.com

ЮАР 
Сборная ЮАР заявила 19 игроков и 2 вратарей за день до турнира.

Средние показатели команды:
 Возраст: 26 лет
 Рост: 181 см
 Вес: 84 кг
По данным: IIHF.com

Примечания 

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой 2014